La Nonne (La Monja), film espagnol réalisé par Luis de la Madrid, sorti en 2005 ;
 La Nonne ou La Religieuse au Québec (), film d'horreur américain réalisé par Corin Hardy, sorti en 2018.